Йот — название нескольких букв различных систем письма. Может означать:
 Йот — одно из названий латинской буквы J.
 Йот — буква греческого письма, используемая в арнаутском диалекте албанского языка и в лингвистических реконструкциях архаических форм древнегреческого языка.

См. также 
 Йота
 Йод